Хорнер-парк ():

  — парк в районе  города Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.
  — парк в деревне , округ Мак-Генри, штат Иллинойс, США.
  — парк в Гамбурге, Германия.